Claudio Maximiliano Branchieri também conhecido como Professor Claudio (Caxias do Sul, ) é um político brasileiro filiado ao Podemos (PODE).

Deputado Estadual 
Nas eleições estaduais de 2022 foi eleito deputado estadual pelo PODE, à uma cadeira na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul para a 56.ª legislatura (2023 — 2027) com 33.709 votos.

Naturais de Caxias do Sul
Deputados estaduais do Rio Grande do Sul
Membros do Podemos (Brasil)